De afkorting SWOT komt voor in de volgende betekenissen:

 SWOT-analyse of Sterkte-zwakteanalyse, een techniek voor de analyse van een bedrijf of product op basis van Strengths, Weaknesses, Opportunities, en Threats;
 Stichting Wetenschappelijke Opleidingen Twente.